El término chiles puede referirse, en esta enciclopedia:

a los chiles, los frutos de una planta del género Capsicum;
a Chiles, un volcán situado en la frontera entre Ecuador y Colombia.